Антонюк Олександр Анатолійович — український художник
 Антонюк Олександр Андрійович — український футболіст
 Антонюк Олександр Петрович — український військовик